Turboatom – ukraińskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Charkowie
 Turboatom – stacja charkowskiego metra